South College Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South College Street Historic District (Brandon, Mississippi), NRHP-ID 98000183
 South College Street Historic District (Covington, Tennessee), NRHP-ID 97000037